VTJ Tábor je historický název těchto klubů:
VTJ Tábor (lední hokej) – zaniklý hokejový klub
VTJ Tábor (fotbal) – zaniklý fotbalový klub